Бунвил има више значења:
 Бунвил (Калифорнија)
 Бунвил (Њујорк)
 Бунвил (Индијана)
 Бунвил (Мисури)
 Бунвил (Северна Каролина)
 Бунвил (Арканзас)
 Бунвил (Кентаки)
 Бунвил (Мисисипи)